Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn minstens 468 Nederlanders in of bij Kamp Amersfoort gedood en om het leven gekomen. Een aantal van hen was ter dood veroordeeld en heeft enkele maanden, weken of dagen, soms maar een dag in Amersfoort gevangengezeten, alvorens ze gefusilleerd werden. Daarnaast is een groot aantal mensen bij wijze van represaille tegen verzetsdaden door fusillade gedood. Dat betrof bijna altijd verzetsmensen die doordat een wapen was aangetroffen of bij een communistische organisatie betrokken waren, automatisch op een lijst met ‘Todeskandidaten’ kwamen. Een paar mensen zijn gefusilleerd, omdat ze als communistisch gijzelaar gearresteerd waren, maar dat waren wel vrijwel allemaal verzetsmensen zonder dat de Duitsers dat geconstateerd hadden. Verder zijn er mensen door mishandeling of de erbarmelijke omstandigheden gestorven. Met name mensen van Joodse afkomst zijn daarbij mishandeld.

Behalve de Nederlanders zijn er ook honderd Sovjet-krijgsgevangenen  door mishandeling om het leven gekomen of geëxecuteerd. Hun namen zijn onbekend en daarom niet in de lijst opgenomen.

Lijst van in Kamp Amersfoort om het leven gekomen Nederlanders gedurende de Tweede Wereldoorlog:

Externe links 
 Oorlogsgravenstichting
 Kamp Amersfoort
 Oorlogsmonumenten
 De Waarheid
 Joods Monument (website)|Joods Monument

Kamp Amersfoort
Slachtoffers
Slachtoffers